Longa peut désigner :

Patronymie 
 Djalla-Maria Longa (1980-), écrivaine française ;
 Louis Anselme Longa (1809-1869), un peintre français ;
 Marianna Longa (1979-), une fondeuse italienne.

Toponymie 
 Longa, une île d'Écosse ;
 Longa, une ville d'Angola.
 Longa, communes du Burkina Faso :
 Longa, une commune rurale du département de Boura
 Longa, une commune rurale du département de Namissiguima
 Ouro-Longa, une commune rurale du département de Dori
 Rio Longá, fleuve du Brésil.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme